Govinda o Govind puede referirse a:
 Govinda, un nombre del dios hinduista Krisná.
 Govinda II (774-780), rey de la Dinastía rastrakuta después de Krishna I (756-774).
 Govinda III (793-814), rey indio de la Dinastía rastrakuta, y sucesor del rey Dhruva Dharavarsha (780-793).
 Govinda IV (930-935), rey de la Dinastía rastrakuta después de  Amoghavarsha II.
 Lama Anagarika Govinda (Ernst Hoffmann, 1898-1985), escritor boliviano-alemán, expositor del budismo tibetano.
 Govinda (1963-), actor de Bollywood y político indio.
 Govinda (1996), canción y single de la banda británica de rock psicodélico Kula Shaker (1995-1999 y 2004-).
 Govinda, single del templo Radha Krsna (de los hare krishna) en Londres.
 Govinda’s, cadena de restaurantes vegetarianos del movimiento Hare Krishna en todo el mundo.
 Govinda, personaje de la novela Siddhartha (1922), de Hermann Hesse (1877-1962).